Nointel (Oise)
 Nointel (Val-d'Oise)